Сеноны (племя) — галльское племя
 Сеноны (город) — поселение в римской Галлии
 Сеноны (фонетика) — устойчивые последовательности фонем